Мухаммад Хусейн Садр Исфахани (,  Mohammad Hossein Sadr Isfahani) или Хаджи Мухаммад Хусейн Хан, прозванный как Садр Исфахани – третий канцлер Фатх Али-шаха между 1820 и 1825 годами.

Биография 
Садр Исфахани был сыном Хаджи Мухаммада Али и внуком Мухаммад Рахим Салеха, родился в городе Исфахан, был одним из богатейших людей своего времени.  На протяжении долгого времени он был главой Исфахана, но затем, юный Фатх Али-шах взял его к себе на службу в Тегеран. В 1807 году Фатх Али-шах создал небольшой кабинет министров, состоявший всего из четырёх человек. Мухаммад Хусейн Хан являлся в данном учреждении вторым министром, отвечающим за финансовые операции.  Он также представил Мирзу Абулхасана Хана Ширази Фатх Али-шаху для работы в английском посольстве. В 1820 году после смерти Мирзы Шафи Фатх Али-шах дал Хану Исфахани прозвище Садр и назначил его первым министром (канцлером). Садр Исфахани проработал в этой должности до 1825 года, затем он скончался.

Основная деятельность 
Садр Исфахани основал три медресе для изучения религиозных дисциплин:

- большая Медресе Садр Базар;

- Медресе Садр Хаджу;

- Медресе и Мечеть Пои Колле.

Кроме того, другим наследием, которое он оставил после себя, является Цитадель Наджаф Ашраф. Эта цитадель имеет большое количество башен.

Также Садр Исфахани воздвигнул:

- Эмарате Садри – здание, располагающееся в Исфахане, к востоку от Чехель-сотун.

- Улица Чахар Баг Хаджу в Исфахане. 

Также им была осуществлена реконструкция дворца Чахар Баг.

Примечания 

Политики Ирана